Eilkurs, Expresskurs beziehungsweise Schnellkurs steht für

Bildung:

 eine Kurzeinweisung in eine Thematik, siehe Kurs

Verkehr:

einen Kurs einer Straßenbahnschnelllinie 
einen Schnellbus